Loch of the Lowes ist der Name von zwei schottischen Seen:

 Loch of the Lowes (Perth and Kinross): See in den Highlands in der Unitary Authority Perth and Kinross
 Loch of the Lowes (Scottish Borders): See in den Lowlands in der Unitary Authority Scottish Borders